Rodeira ou irmã rodeira é uma religiosa, vinculada ou associada um asilo, mosteiro feminino ou convento, que não é submetida a claustro e normalmente se encarrega das relações da comunidade com o exterior. Tem esse nome por ser comumente a responsável pela roda do asilo, mosteiro ou convento.

Ver também 
 Mosteiro
 Monasticismo
 Ordem religiosa
 Vida consagrada
 Clero regular
 Lugares de prática religiosa

Ordens religiosas
Lugares de prática religiosa
Hierarquia católica